Aceasta este lista celor 500 de comune din departamentul  Meuse , din Franța.

Meuse